In Nederlandse context doorgaans:
 Willem I van Oranje-Nassau (Willem de Zwijger) (1533-1584), prins van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht
 Willem I der Nederlanden (1772-1843), koning der Nederlanden (1815-1840), groothertog van Luxemburg (1815-1840)

 De volgende andere personen:
 Willem I van Aquitanië (overl. 918), graaf van Auvergne, graaf van Aquitanië (893-918)
 Willem Taillefer (overl. 962), graaf van Angoulême (916-962)
 Willem I van Bellême (overl. 1031), heer van Bellême (1005-1031)
 Willem I van Bourgondië (1020-1087), graaf van Bourgondië (1057-1087)
 Willem de Veroveraar (1027-1087), koning van Engeland (1066-1087)
 Willem I van Apulië (overl. 1046), graaf van Apulië (1042-1046)
 Willem I van Luxemburg (1070-1129), graaf van Luxemburg (1096-1129)
 Willem I van Bures (overl. 1142), prins van Galilea (1119-1142)
 Willem I van Boulogne (1124-1159), graaf van Boulogne (1153-1159)
 Willem I van Dampierre (1130-1161), heer van Dampierre (1151-1161)
 Willem I van Schotland (ca.1142-1214), koning van Schotland (1165-1214)
 Willem I van Sicilië (overl. 1166), koning van Sicilië (1154-1166)
 Willem I van Genève, graaf van Genève (1178-1195)
 Willem I van Holland (ca.1167-1222), graaf van Holland (1203-1222)
 Willem I van Béarn (1166-1224), burggraaf van Béarn (1214-1224)
 Willem I van Vlaanderen of (1196-1231), graaf-gemaal van Vlaanderen
 Willem I van Brederode (ca.1226-1285), heer van Brederode (1244-1285)
 Willem I van Boxtel (1212-1290), heer van Boxtel (1239-1290)
 Willem I van Brunswijk (1270-1292), hertog van Brunswijk-Grubenhagen (1279-1292)
 Willem I van Berg (overl. 1308), graaf van Berg (1296-1308)
 Willem I van Beieren (1330-1389, beter bekend als Willem V van Holland), hertog van Beieren-Straubing (1347-1389), graaf van Holland en Zeeland
 Willem I van Meißen (1343-1407), markgraaf van Meißen (1349-1407) en landgraaf van Thüringen (1349-1382)
 Willem I van Gelre (1363-1402), hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1377-1402)
 Willem I van Stiermarken, (1370 - 1406)
 Willem I van Luxemburg, (1425-1482), hertog van Luxemburg (1439-1443)
 Willem I van Hessen (1466-1515), Landgraaf van Hessen-Kassel (1471-1493)
 Willem de Rijke (1487-1559), graaf van Nassau, vader van Willem van Oranje
 Willem I van Württemberg (1781-1864), koning van Württemberg
 Willem I van Hessen-Kassel, keurvorst van Hessen-Kassel
 Willem I van Duitsland (1797-1888), koning van Pruisen, keizer van Duitsland (1871-1888)
 Willem van Gelre (bisschop), bisschop van Utrecht (1054-1076)

Overige
 RKVV Willem I, voetbalclub uit Maastricht

Zie ook 
 Fort Willem I
 Koning Willem I College
 Koning Willem I Kazerne